

Događaji 
 Grci podigli jonski ustanak protiv Perzijskog Carstva

Rođenja

Smrti